Casaloldo – comune italiano della Lombardia
 Filippo da Casaloldo – vescovo italiano
 Alberto I Casaloldo – politico italiano
 Alberto II Casaloldo – politico italiano

Pagine correlate 

 Casaloldi